L'honorariat à la conférence des étudiants vice-présidents d'université.
 Un titre honorifique pour les élus locaux français.
 Un militaire ayant quitté le service actif peut être « honoraire ». Quand il atteint la limite d'âge supérieure de son corps, il reste sous statut de réserviste (avec ou sans affectation) pendant cinq ans. À l'issue, il peut être versé dans l'honorariat, sur sa demande ou de plein droit. « Propriétaire » de son grade, celui-ci est suivi de la lettre « H ». Exemple : Capitaine de frégate honoraire - CF(H).
 Avocat honoraire.